United Ghettos of America — саундтрек американського репера Yukmouth до однойменного документального фільму, виданий лейблами Smoke-A-Lot Records та Rap-A-Lot Records 16 липня 2002 р. Виконавчі продюсери: Yukmouth, Дж. Прінс. Мастеринг: Бред. Зведення: Дон Жуан, Вільям Лукас.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Yukmouth